Венесуельський народ є більшістю продуктів суміші європейців (переважно іспанців, португальців та італійців) з корінними американцями та меншою мірою африканцями. За даними аутосомного генетичного дослідження ДНК, проведеного в 2008 році університетом Бразилії, склад населення Венесуели складає: 60,60% від європейського внеску, 23% внеску американців та 16,30% внеску Африканський

Примітки 

Народи Венесуели